Аретьюза, також Аретюза, Аретуса, Аретуза, має своє походження від:
 Аретуса — німфа в давньогрецькій міфології.

Озброєння та військова техніка

ВМС Великої Британії 
 HMS «Аретюза» — низка з 9-ти військових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії з 1759 по 1991, серед яких були:
 HMS «Аретьюза» (1849) — вітрильний 50-ти гарматний фрегат 4-го класу Королівського військово-морського флоту Великої Британії (1849–1934).
 HMS «Аретьюза» (1882) — бронепалубний крейсер типу «Аретьюза» Королівського військово-морського флоту Великої Британії (1882–1905).
 HMS «Аретьюза» (1913) — військовий корабель, головний легкий крейсер типу «Аретьюза» Королівського військово-морського флоту Великої Британії часів Першої світової війни.
 HMS «Аретьюза» (26) — військовий корабель, головний легкий крейсер типу «Аретьюза» Королівського військово-морського флоту Великої Британії часів Другої світової війни.
 HMS «Аретьюза» (F38) — фрегат типу «Ліндер» Королівського військово-морського флоту Великої Британії (1963–1991).

ВМС США 
 USS «Аретюза» — три американські допоміжні військові судна, що перебували в складі ВМС США в період з 1864 по 1946.

ВМС Франції 
 Підводні човни типу «Аретюза» — тип французьких дизельних підводних човнів з 4 одиниць, що перебували в складі Французьких ВМС з 1958 по 1981 роки.

ВМС Італії 
  «Аретуза» —  торпедний крейсер типу «Партенопе» Королівських ВМС Італії. На службі протягом 1895-1912 років.
 Aretusa (F 556) — міноносець типу «Спіка» Королівських ВМС Італії. На службі протягом 1938-1958 років.
 Aretusa (A 5304) — гідрографічне судно типу «Нінфе» () ВМС Італії. Збудоване у 2002 році. Станом на 2017 рік перебуває на службі.

Астрономія 
 95 Аретуса — астероїд головного поясу, названий на честь давньогрецької німфи Аретуси.